Patience (kaartspel), een kaartspel voor één persoon;
 Patience (gedicht), een 14e-eeuws gedicht in het Middelengels;
 Patience (opera), een opera van Arthur Sullivan en William S. Gilbert;
 Patience (Dreamgirls), een lied van Dreamgirls.
 Patience (George Michael), een album van George Michael;
 Patience (Guns N' Roses), een single van Guns N' Roses;
 Patience (Over the Rhine), een album van Over the Rhine;
 Patience (Peter Hammill), een album van Peter Hammill;
 Patience (Tame Impala), een nummer
 Patience (Take That), een single van Take That;
 Patience Island, een Amerikaans eiland;
Andere betekenis:
 Patience is het Engelse en ook Franse woord voor geduld.